Buschehr steht für:

 Buschehr, Stadt im Iran
 Buschehr (Provinz), Provinzen im Iran
 Buschehr (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Buschehr im Iran
 Kernkraftwerk Buschehr